Košariská, gemeente in Slowakije
Košařiska, gemeente in Tsjechië